Рашет — фамилия.

Известные носители:
 
 Рашет, Эммануил Яковлевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3334; 12 декабря 1817.
 Рашет, Яков Иванович (1744—1809) — французский и русский скульптор.